Bludovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Bludovice (Havířov), Ortsteil von  Havířov, Okres Karviná
 Bludovice (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Okres Nový Jičín
 Horní Bludovice, Gemeinde im Okres Karviná
 Prostřední Bludovice, Ortsteil von Horní Bludovice, Okres Karviná